

Personen

met achternaam Hartley

Algemeen
Aidan Hartley (1965), een voormalig Reuters-correspondent voor Afrika, columnist, correspondent en schrijver
David Hartley (filosoof), (1705 – 1757), een Engels filosoof en psycholoog
Frank Hartley (1857–1913), Amerikaans chirurg, bekend van de Hartley-Krause-operatie (verwijdering van het ganglion gasseri en de wortels hiervan)
Henry Hartley (1884 - 1953), schout bij nacht (rear admiral) bij de United States Navy, dienend in twee wereldoorlogen
John Anderson Hartley (1844 - 1896), verantwoordelijk voor het opzetten en verbeteren van het verplichte openbaar onderwijs in Zuid-Australië, een deelstaat van Australië
T.C. Hartley, jurist en auteur over internationaal recht
William Hartley, van 1951 tot 1955 leider van Theosofisch Genootschap Point Loma - Blavatskyhuis
Sir William Pickles Hartley (1846 - 1922), grondlegger van de Hartley's jam- en marmeladefabrieken, Methodist en filantroop, stichter van Hartley Village

Politiek
David Hartley (politicus) (1732 – 1813), politicus, schrijver en uitvinder, zoon van de filosoof David Hartley
Fred A. Hartley Jr., met Robert Taft indiener van de Taft–Hartley Act, de wet die in 1947 de macht van de Amerikaanse vakbonden sterk inperkte, zie McCarthyisme
John F. Hartley, van 1865 tot 1875 United States assistent Secretary of the Treasury, onderminister van financiën van de Verenigde Staten
Roland H. Hartley (1864 - 1952), een Amerikaans politicus en van 1925 tot 1933 de 10e gouverneur van Washington
Thomas Hartley (1748 - 1800), jurist, politicus en militair, deelnemer aan het 1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e Amerikaans Congres als afgevaardigde van Pennsylvania

Natuurwetenschap en techniek
Arthur Hartley (1889 – 1960), civiel ingenieur, in dienst van de Britse strijdkrachten en overheid betrokken bij vele innovaties, waaronder Operatie Pluto
Sir Charles Augustus Hartley (1825 - 1915), een Engels ingenieur die wereldwijd grote waterbouwkundige werken ontwierp en realiseerde
Herman Otto Hartley, geboren als Herman Otto Hirschfeld, (1912 - 1980), ook bekend als HOH, een Duits-Amerikaans statisticus; grondlegger van de statistiekfaculteit van Texas A&M University.
Jesse Hartley (1780 – 1860), civiel ingenieur, vooral bekend als de dokkenbouwer van Liverpool, tussen 1824 and 1860
Malcolm Hartley, astronoom bij U. K. Schmidt Telescope Unit, Siding Spring, Australië, ontdekker van komeet Hartley 2
Ralph Hartley (Ralph Vinton Lyon Hartley, 1888 - 1970), Amerikaans researcher in elektronica en informatietheorie
Thomas Gordon Hartley (1931), een Amerikaans botanicus, met officiële botanische Auteursafkorting T.G. Hartley

Kunst, literatuur en cultuur

Muziek
David Hartley (musicus), musicus op diverse instrumenten en componist, bekend door zijn samenwerking met Sting
Iglu & Hartley, een Califorische vijfmansband met pop, rock en rap. 
Keef Hartley (1944), een Britse drummer, onder andere van John Mayall's Bluesbreakers en de Keef Hartley Band
Lanny Hartley, jazzpianist en regisseur, echtgenoot van Yvette Freeman
Matthieu Hartley, musicus, in 1979 en 1980 keyboardspeler van The Cure
Richard Hartley (1944), een Britse componist, onder andere van film- en theatermuziek, ontvanger van de Golden Raspberry Award 1984 voor Sheena Queena the Jungle
Uffie, pseudoniem van Anna-Catherine Hartley (1987), een Amerikaanse, in Parijs-wonende electro-artiest
Wallace Hartley (1878 - 1912), een Britse violist, leider van het orkest op de RMS Titanic
Walter S. Hartley (1927), een Amerikaans componist van hedendaagse (klassieke) muziek en muziekprofessor

Televisie, film en toneel
Ann Gilbert, pseudoniem van Anne Jane Hartley (1821 – 1904), een Brits–Amerikaanse actrice en balletdanseres.
Hal Hartley (1959), een Amerikaanse filmregisseur en -schrijver, pionier van de independent film
Harriet Hartley, actrice in Roundhay Garden Scene, de oudst bekende bewaard gebleven film
Justin Hartley (1977), een Amerikaans acteur, vooral bekend van rollen in de series Passions en Smallville
Mariette Hartley (Mary Loretta "Mariette" Hartley, 1940), een Amerikaanse actrice in karakterrollen, winnaar Prime time Emmy Award.
Nate Hartley (1992), een Amerikaans jeugdacteur.
Nina Hartley, pseudoniem van Marie Louise Hartman, (1959), pornoactrice uit Californië
Steven Hartley (1960), een Engelse acteur, vooral bekend uit EastEnders en The Bill
Vivien Leigh, pseudoniem van Vivian Mary Hartley (1913 – 1967), een Engels ster-actrice.

Overige kunst en cultuur
Al Hartley (Henry Allan Hartley, 1921 – 2003), een Amerikaans schrijver en tekenaar van strips
Alex Hartley (1963), een Brits kunstenaar en ontdekkingsreiziger 
A.J. Hartley (Andrew James Hartley), schrijver, dramaturg, archeoloog en Shakespeare-kenner van Britse afkomst
Elizabeth Hartley-Brewer, schrijfster van opvoedkundige boeken
Jess Hartley (Christina K. "Jess" Hartley, 1967), schrijfster van role-playing games (Rollenspellen, RPG's) en een roman
Jonathan Scott Hartley (1845 - 1912), Amerikaans beeldhouwer, vooral bekend van portretbustes van bekende personen
L. P. Hartley (Leslie Poles Hartley, 1895 – 1972), een Britse schrijver, bekend door romans en korte verhalen
Marsden Hartley (1877-1943), een Amerikaans kunstschilder en schrijver

Sport
Blythe Hartley (1982), Canadees winnares, met Émilie Heymans, van een bronzen medaille bij het schoonspringen op de Olympische Zomerspelen 2004, 10 meter torenspringen synchroon
Bob Hartley (Robert "Bob" Hartley, 1960) een Canadees voormalig hoofdcoach in the National Hockey League
Brendon Hartley (1989), een Nieuw-Zeelandse autocoureur
Chad Hartley (1981), een Amerikaans wielrenner
Donna Hartley, winnares brons op 4x400 m estafette op de Olympische Zomerspelen 1980
Garrett Hartley (1986), een American football-speler in  de National Football League
Grover Hartley (1888 - 1964), een honkballer, achtervanger (catcher) in de Major League Baseball
John Hartley (1849 - 1935), tennisser, Wimbledonwinnaar in 1879 en 1880, finalist in 1881, de enige geestelijke die Wimbledon won
Gene Hartley (Leslie "Gene" Hartley, 1926 – 1993), een Amerikaans Formule 1-coureur
Margaret Hartley, met het Britse turnteam winnares van brons op de Olympische Zomerspelen 1928
Mike Hartley (Michael Edward Hartley, 1961), een voormalig honkballer, rechtshandig werper in de Major League Baseball, daarna trainer
Paul Hartley (1976), voetballer bij Celtic FC en middenvelder in het Schots voetbalelftal (2009)
Peter Hartley, (1988) Engels voetballer (verdediger) bij Sunderland AFC (2009)
Trevor Hartley, Engels voetballer, (middenvelder) van 1966 tot 1971, trainer vanaf 1974, o.a. bij Tottenham Hotspur FC en Maleisië

Met voornaam Hartley
Hartley Burr Alexander (1873–1939), Amerikaans schrijver, docent, filosoof, dichter en iconograaf
Hartley Coleridge (1796 - 1849), een Engels dichter
Hartley Howard (pseudoniem van Leopold Horace Ognall, 1908 - 1979), schrijver van misdaadromans, ook onder de naam Harry Carmichael
Hartley William Shawcross, Baron Shawcross (1902 - 2003) Labourparlementslid, minister van justitie en de Britse hoofdaanklager bij de Neurenberger processen.

Plaatsaanduidingen

Australië
Hartley Valley, een vallei in New South Wales, Australië, aan de westkant van de Blue Mountains, 140 kilometer ten westen van Sydney.
Hartley (New South Wales), een Australisch dorp in City of Lithgow, in Hartley Valley
Hartley Vale, historisch dorp in Hartley Valley.
Little Hartley, historisch dorp in Hartley Valley.
Hartley (South Australia), een kiesdistrict in het zuidwesten van Adelaide, Australië, genoemd naar John Anderson Hartley
Hartley's Creek, een natuurgebied rond een rivier in Queensland, een deelstaat van Australië

Groot-Brittannië
Hartley (Cumbria), een dorp in het district Eden van het Engelse graafschap Cumbria
Hartley Castle, een voormalig kasteel nabij dit dorp, verlaten in 1677, daarna deels ingestort; afgebroken tussen 1704 en 1744.
Hartley (Kent), een dorp in het district Sevenoaks van het Engelse graafschap Kent
Plaatsen nabij Seaton Sluice, een van de zuidelijkste kustplaatsen van het Engelse graafschap Northumberland:
Hartley (Seaton Sluice), een dorp, nu behorend bij Seaton Sluice
New Hartley, een dorp, ruim twee kilometer landinwaarts van Seaton Sluice
Hartley (Tunbridge Wells), een dorp in de gemeente Cranbrook in het district Tunbridge Wells van het Engelse graafschap Kent
Hartley (Plymouth), een voorstad van de Zuidengelse havenstad Plymouth
Hartley Village, een modeldorp bij Aintree voor arbeiders van Hartley's, de door W.P. Hartley opgerichte jamfabriek
Hartley Wintney, een plaats in het Engelse graafschap Hampshire

Verenigde Staten
Brohard, ook bekend als Hartley of Hartley Brohard, een gemeentevrije woonplaats in West Virginia, in Ritchie County en Wirt County
Hartley (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Hartley County, een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas
Hartley (Texas), een plaats in deze Texaanse county
Hartley Township, een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania

Overige plaatsaanduidingen
Hartley Bay een dorp aan de Pacifische kust van Brits-Columbia, bewoond door de Gitga'ata, een indiaanse bevolkingsgroep
Hartley (Great Dyke), een ertsrijk complex in de Great Dyke, een honderden kilometers lange gesteentestructuur in Zimbabwe
Chegutu, een stad, tot 1982 bekend als Hartley, naar ontdekkingsreiziger Henry Hartley; gelegen op de Great Dyke, 110 km ten zuidwesten van Harare. In 1899 is de stad 34 km verplaatst, waarnaar de aanduidingen Old Hartley en New Hartley verwijzen

Fictieve personen en zaken
Hartley, een plaats in Lancashire waar de Engelse politieserie Juliet Bravo (1980-1985) zich afspeelt
Alice Hartley, hoofdpersoon in Mrs. Hartley and the Growth Centre, een boek van Philippa Gregory uit 1992 en gelijknamige tv-film uit 1995
Caroline Hartley, personage uit de Engelse film American Friends van Patrick Cassavetti uit 1991
Elinor Hartley, geadopteerde dochter van Caroline
J.R. Hartley, hoofdpersoon van een geliefde Engelse reclame voor de Yellow Pages, de Britse Gouden Gids
John Hartley, een geestelijke, een van de hoofdpersonen in toneelstuk en film Polly of the Circus
Hartley High, een High School in de Australische televisieserie Heartbreak High
Molly Hartley, de 17-jarige hoofdpersoon in de filmthriller The Haunting of Molly Hartley uit 2008 van Mickey Liddell
Mr. Hartley, een rol van Bryant Washburn in The Misjudged Mr. Hartley, een korte film (12 min) uit 1915, gebaseerd op een in 1907 gepubliceerd verhaal van Una Hudson

Diversen
Hartley & Marks Publishers, een uitgever van non-fictie uit Vancouver (Canada), onder andere werk over typografie
Hartley & Marks Publishers Ltd., een uitgever van speciaal drukwerk uit Dublin (Ierland)
Hartley Hampton, een Texaans advocatenkantoor, gespecialiseerd in letselschade.
Komeet Hartley 2, een komeet die in 1985 ontdekt is door Malcolm Hartley, en op 11 oktober 2010 doel was van de EPOXI-missie van de NASA
Hartley's, een bekend Engels merk van jam en marmelade
Hartley's test voor gelijkheid van varianties, ontwikkeld door Herman Otto Hartley
USS John F. Hartley, schip uit 1874 of 1875, oorspronkelijk voor smokkelbestrijding (United States Revenue Cutter Service), van 1917 tot 1919 in dienst van de United States Navy, zie Lijst van schepen van de United States Navy (J)
USS Hartley (DE-1029), een Dealeyklasse-fregat van de United States Navy, genoemd naar Admiraal Henry Hartley
Hartley (motorfiets), een Australisch historisch motorfietsmerk

Zaken vernoemd naar Ralph Hartley
Discrete hartleytransformatie, een transformatie gerelateerd aan discrete fouriertransformatie
Hartley-oscillator, een elektronische oscillatorschakeling
Wet van Shannon-Hartley: de maximale hoeveelheid data die foutloos over een kanaal getransporteerd kan worden, neemt lineair toe met de bandbreedte, afhankelijk van de signaal-ruisverhouding
ban (eenheid) of hartley, een verouderde, dimensieloze eenheid voor een hoeveelheid informatie, evenredig met de logaritme van het aantal bits

Externe link
Allerlei rond de naam Hartley bezocht 25 februari 2009